EDM kan syfta på:
 EDM – elektronisk musik som främst är avsedd för dans, se Electronic Dance Music
 EDM – avståndsmätning med ljus från engelska Electronic Distance Meter, se Elektrooptisk längdmätning
 EDM  – en typ av skärande bearbetning från engelska Electrical Discharge Machining, se gnistbearbetning
EDM – IATA:s kod för en flygplats i La Roche-sur-Yon / Les Ajoncs i Frankrike, se La Roche-sur-Yon Aerodrome